Bahrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anja-Nina Bahrmann (* 1980), deutsche Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin mit der Stimmlage Sopran
 Hannes Bahrmann (* 1952), deutscher Journalist und Autor
 Kurt Bahrmann (1913–nach 1964), deutscher Landwirt und Ministerialbeamter